Саркис Геворкян:
 Геворкян, Саркис Геворкович (1900—1971) — армянский кинооператор.
 Геворкян, Саркис Мкртычевич (1886—1951) — советский артист балета и балетмейстер.